Всеобщие выборы в Гватемале прошли 9 ноября (парламентские и 1-й тур президентских) и 28 декабря 2003 года (2-й тур президентских). На президентских выборах победу одержал Оскар Бергер Пердомо от Великого национального альянса. Великий национальный альянс также одержал победу и на парламентских выборах, получив 47 из 158 мест Конгресса.

Явка на выборах составила 58,9 % в 1-м туре и 46,8 % во 2-м туре.

Президентская предвыборная кампания 
Правящий Гватемальский республиканский фронт выдвинул кандидатом в президенты бывшего военного правителя Хосе Эфраина Риоса Монтта. Конституционный запрет на участие в выборах бывшим путчистам (Риос Монтт правил в 1982—1983 годах) привёл к серьёзному внутринациональному конфликту, включая осаду столицы страны Гватемалы 24 июля 2003 года, известную как «Чёрный четверг» (). После 1-го тура выборов Риос Монтт оказался на третьем месте, уступив центристу и мэру Гватемалы Оскару Бергеру и левому кандидату Альваро Колому.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Гватемала
Выборы в Гватемале
2003 год в Гватемале
Ноябрь 2003 года
Декабрь 2003 года